L'edizione 1979-80 della Segunda División B fu il terzo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 40 squadre raggruppate in due gruppi. Le prime due di ogni gruppo furono promosse in Segunda División mentre le ultime quattro furono retrocesse in Tercera División.

Gruppo I

Gruppo II

Verdetti
  , ,   e  promosse in Segunda División 1980-1981.
  , , , , ,  ,  e  retrocesse in Tercera División.

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1979-1980
 Segunda División spagnola 1979-1980
 Coppa del Re 1979-1980

Collegamenti esterni
 

1979-1980